LAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto General Manuel M. de Leon, La Paz, Messico

Persone
Lap San Leong – calciatore macaense